Heinrich Rickert kan syfta på:

* Heinrich Rickert (1833–1902), tysk journalist och politiker
 Heinrich Rickert (1863–1936), tysk filosof